Socha kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Socha (kommun), Boyacá, 
 Socha Viejo, ort, Boyacá,